Kitzberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kozli (kulle i Tjeckien), Liberec,

Österrike 

 Kitzberg (bergstopp i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar